Clemente Augusto de Baviera () (Bruselas, 17 de agosto de 1700 - 6 de febrero de 1761) fue miembro de la dinastía Wittelsbach de Baviera y arzobispo-elector de Colonia.

Biografía
Clemente Augusto (Clementus Augustus) nació en Bruselas, hijo del elector Maximiliano II Emanuel de Baviera y de Teresa Cunegunda Sobieska y nieto del rey Juan III Sobieski de Polonia. Su familia se dividió durante la Guerra de Sucesión española y estuvo bajo arresto domiciliario durante muchos años en Austria; solo en 1715 la familia se volvió a unir.

Su tío Joseph Clemens, elector y arzobispo de Colonia, se ocupó de que Clemente Augusto recibiera varios nombramientos en Altötting, la diócesis de Ratisbona y en el Príncipe-Provostry de Berchtesgaden, y pronto recibió la confirmación papal como obispo de Ratisbona, y más tarde de Colonia.

Como arzobispo de Colonia, fue uno de los electores, también príncipe-obispo de Münster, de Hildesheim y de Osnabrück, y gran maestro de la orden teutónica.

Clemente Augusto, que se puso del lado de los Austrias Habsburgo-Lorena durante la Guerra de Sucesión de Austria, coronó personalmente a Carlos VII, su hermano, como emperador en Frankfurt en 1742. Después de la muerte de Carlos en 1745, Clemente Augusto se inclinó nuevamente hacia Austria. Con el tiempo, Clemente August cambió con mayor frecuencia las alianzas, como aliado de Austria o de Francia, también bajo la influencia de sus primeros ministros y de sus altas donaciones, que cambiaban con frecuencia.

Murió en Festung Ehrenbreitstein en 1761. En marzo de 1761, poco después de su muerte, el papa Clemente XIII rechazó la sucesión del cardenal John Theodore de Baviera, Clemente August, como arzobispo y príncipe elector de Colonia, ya que el papa tenía algunas dudas sobre " conducta moral". Ese fue el final del reinado de Wittelsbach en Colonia después de 178 años de gobierno continuo. En su testamento, Clemente Augusto donó solo a su sucesor como Elector y la cámara de la corte del Electorado de Colonia, pero no el de Elector de Baviera. Su sobrino Maximiliano III José luego trató de impugnar el testamento ante la Corte Suprema de Apelaciones, sin embargo, esta falló el 23 de enero de 1767.

Legado cultural
Clemente Augusto patrocinó las artes; entre otros, ordenó construir los Palacios de Augustusburg y Falkenlust en Brühl (Renania del Norte-Westfalia), que figuran en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y la iglesia de San Miguel en Berg am Laim (Munich). El abuelo flamenco de Ludwig van Beethoven se convirtió en músico en Bonn durante el reinado de Clemente August.

Niños ilegítimos
Clemens August y su amante Mechthild Brion tuvieron una hija:

Anna Marie zu Löwenfeld (1735-1783) que se casó con Franz Ludwig, conde de Holnstein (1723–1780), hijo del hermano de Clemens August, Carlos VII, emperador del Sacro Imperio Romano

Ancestros

Enlaces externos

Príncipes obispos del Sacro Imperio Romano Germánico
Príncipes obispos de Osnabruck
Nacidos en Bruselas
Príncipes de Baviera del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Arzobispos del siglo XVIII
Obispos de Alemania del siglo XVIII
Obispos católicos de Alemania
Obispos católicos del siglo XVIII